Kostic of Kostić kan verwijzen naar:
Boris Kostić, Joegoslavisch schaker
Kosticgambiet, schaakopening, genoemd naar Boris Kostić
Filip Kostić, Servisch voetballer